Diocesi di Simla e Chandigarh – sede della Chiesa cattolica in India suffraganea dell'arcidiocesi di Delhi
 Simla – suddivisione amministrativa indiana dello stato federato del Bengala Occidentale
 Simla – città del Colorado, negli Stati Uniti d'America
 Simla – cortometraggio muto del 1912

Pagine correlate 
 Accordo di Simla